Coniocybaceae är en familj av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Coniocybaceae i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniocybaceae